Torday est un patronyme porté notamment par :
  (1875-1931), anthropologue hongrois ;
 Paul Torday  (1946-2013), homme d'affaires et romancier britannique ;
 Ursula Torday  (1912-1997), romancière britannique.

Homonymie de patronyme